Лилиечи има више значења:

 Лилиечи (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Лилиечи (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији